Justine hace referencia a varios artículos:

Literatura
Justine o los infortunios de la virtud, novela del Marqués de Sade.
Justine (novela), primera parte de la tetralogía de Lawrence Durrell titulada El cuarteto de Alejandría.

Personas
Justine Clarke,  actriz y cantante australiana
Justine Ezarik, iJustine, celebridad de Internet.
Justine Frischmann, cantante y guitarrista de la desaparecida banda de britpop, Elastica
Justine Henin, exjugadora de tenis profesional
Justine Joli, modelo y actriz
Justine Kasa-Vubu, política congoleña
Justine Pasek, Miss Universo 2002
Justine Pelmelay, cantante holandesa
Justine Suissa, cantante inglesa
Justine de Jonckheere, modelo belga

Además
Justine (película), inspirada en la novela homónima de Lawrence Durrell.
Justine-Herbigny, población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas